Nicella är ett släkte av koralldjur. Nicella ingår i familjen Ellisellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Nicella